Kabinett Tirard steht für:

 Kabinett Tirard I, Regierung der Dritten Französischen Republik (1887–1888)
 Kabinett Tirard II, Regierung der Dritten Französischen Republik (1889–1890)